Жигариха — название населённых пунктов в России:

 Жигариха — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Жигариха — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.